Вранеши могу да буду:

 Вранеши (Врњачка Бања), насеље у општини Врњачка Бања, Република Србија
 Вранеши (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Вранеши (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ